Оксиюк — фамилия.
 Оксиюк, Иосиф Фёдорович (1894—1991) — украинский религиозный деятель, церковный историк, канонист, богослов.
 Оксиюк, Михаил Фёдорович (в монашестве Макарий; 1884—1961) — епископ Польской и Русской православных церквей, митрополит Варшавский и всея Польши.